Котков може да се отнася за:

 Никола Котков (1938 – 1971) – български футболист
 Иван Котков (1858 – 1901) – български учител и революционер
 Котков – село в Полша, Лодзко войводство, Ленчишки окръг, община Грабов
 Котков – село в Полша, Лодзко войводство, Пьотърковски окръг, община Гожковице
 Котков – махала в Полша, Силезко войводство, Гливишки окръг, община Вельовеш